Зарнешти има више значења:

 Зарнешти
 Зарнешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Зарнешти, насеље у округу Брашов у Румунији
 Зарнешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Зарнешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Зарнешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Зарнешти (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији
 Општина Зарнешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији